Stenvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Stenvattnet (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (7,37 ha)
Lill-Stenvattnet (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (7,5 ha)
Stor-Stenvattnet (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (9,36 ha)
Stor-Stenvattnet (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (19,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn